Великий инквизитор — глава инквизиции.

Также может означать:
 Великий инквизитор (Достоевский) — притча, рассказанная одним из героев романа «Братья Карамазовы».
 Великий инквизитор (фильм) — британский фильм ужасов 1968 года.